Карба́н — українське прізвище.

Персоналії 
 Дмитро Карбан (1991—2014) — солдат Національної гвардії України.
 Іван Карбан (* 1921 — †?) — український радянський діяч.

Українські прізвища